Molkentin ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Molkentin (* 1978), deutsche Politikerin (SPD)
 Udo Molkentin (* 1936), deutscher Schauspieler
 Wolfhard Molkentin (* 1941), deutscher Politiker (CDU)